Güeñes (baskiska: Gueñes) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Güeñes ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Güeñes är huvudsakligen kuperad. Güeñes ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Güeñes. Runt Güeñes är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bilbao,  km öster om Güeñes. I omgivningarna runt Güeñes växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Baskien